Cellenesi – abitanti di Cellena
Cellenesi – abitanti di Celleno